NBA Trener godine je nagrada National Basketball Associationa (NBA) za najboljeg trenera sezone. Nagrada je osnovana 1963. godine. Glasovanje se provodi na način da komisija novinara iz SAD-a i Kanade daje svoj glas za prvo, drugo i treće mjesto. Trener s najviše glasova osvaja ovu nagradu. Dobitnički trofej nosi ime po legendarnom treneru Boston Celticsa Redu Auerbachu koji je osvojio čak devet NBA prstena. 

Čak 38 trenera dobivalo je ovu nagradu, a Pat Riley i Don Nelson su jedini treneri koji su osvajali ovu nagradu tri puta. Hubie Brown, Bill Fitch, Cotton Fitzsimmons i Gene Shue osvajali su ovu nagradu dva puta, a Riley je jedini trener koji je ovu nagradu osvajao s tri različite momčadi. Larry Bird jedini je dobitnik ove nagrade koji je u igračkoj karijeri osvojio nagradu za najkorisnijeg igrača sezone, a Jonny Kerr je unatoč gubitničom omjeru 33-48 osvojio ovu nagradu jer je odveo Chicago Bullse u doigravanje već u prvoj sezoni natjecanja. Posljednji dobitnik ove nagrade je trener Chicago Bullsa Tom Thibodeau.

Pobjednici 

Napomene
 treneri koji su uvršteni na popis 10 najvećih trenera u povijesti NBA
 Mike D'Antoni ima i talijansko državljanstvo

Izvori 
General
NBA Treneri godine NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc. Preuzeto 2008-06-02
NBA Treneri godine  basketball-reference.com Sports Reference LLC. Preuzeto 2008-07-15

 Nagrade NBA lige